Bastard může označovat:

 bastard – levoboček
 hybrid – kříženec. Při šlechtění se používá výraz bastardní linie (generace B1,...) pro potomky zpětného křížení generací F1,... × P.
 Bastard (meč) – dlouhý meč
 BOFH – Bastard Operator From Hell, postava z fiktivní série 
 Bastard (film)
 Vilém I. Dobyvatel – zvaný též Vilém Bastard
 Bastard.cz – česká značka oblečení
 Přezdívka elektrických dvousystémových lokomotiv řady 372 respektive jejich rekonstrukcí řady 371
 Bastardi – film
 Bastardi 3 – film
 BASTARD - kapela

Reference

Externí odkazy